James Mason (1909-1984) – attore britannico
 James Mason (1849-1905) – scacchista irlandese